Marignano ima više značenja:
 Marignano, Catanzaro
 Marignano, L'Aquila
 Marignano, Macerata
 Marignano, Piacenza